Tenisový turnaj ATP Open de Nice Côte d’Azur 2010 se konal ve dnech 17. - 22. května ve francouzském Nice venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 398 250 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 

 Nasazení hráčů na základě žebříčku ATP k 10. květnu 2010.

První čtyři nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Robin Söderling  (2. kolo)
  '''Fernando Verdasco (finále)
  'Gaël Monfils (čtvrtfinále)
  Thomaz Bellucci ''(2. kolo)
| width=50% |
<ol start="5">
 Marcos Baghdatis (čtvrtfinále)
<li> Albert Montañés (1. kolo)
<li> Michael Berrer (1. kolo)
<li> Łukasz Kubot (2. kolo)
</ol>
|}

 Jiné způsoby účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu od pořadatele turnaje:
  Mario Ančić
  Arnaud Clément
  Gianni Mina

Následující hráči se probojovali do turnaje z kvalifikace''':
  Steve Darcis
  David Guez
  Adrian Mannarino
  Illja Marčenko
  Laurent Recouderc (jako „šťastný poražený“)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení

Pavouk

Externí odkazy 
 

ATP World Tour 2010
Open de Nice Côte d’Azur
Tenis ve Francii v roce 2010